Алексе́й Салтыко́в:
 Салтыков, Алексей Александрович (1934—1993) — советский и российский кинорежиссёр.
 Салтыков, Алексей Дмитриевич (1806—1859) — русский путешественник, писатель и художник.
 Салтыков, Алексей Петрович — боярин, московский (1713—1716) и казанский (1719—1724) губернатор.
 Салтыков, Алексей Эдуардович (род. 1959) — российский дипломат.